Marino Leidi – dirigente sportivo e calciatore italiano
 Villa Leidi – edificio storico di Bergamo